Ole Kristian Furuseth, né le  à Jessheim, est un ancien skieur alpin norvégien.

Palmarès

Jeux Olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final:  en 1990
 Vainqueur de la Coupe du monde de Slalom Géant en 1989 et 1990
 9 victoires (6 en Slalom, 3 en Slalom Géant) pour un total de 32 podiums.

Différents classements en Coupe du monde

Détails des victoires 

Skieur alpin norvégien
Naissance en janvier 1967
Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Vainqueur de la Coupe du monde de slalom géant de ski alpin
Naissance dans l'Østlandet